Assedio di Valenza del 1656
 Assedio di Valenza del 1745